Linda Thompson (zangeres), een Britse zangeres, geboren als Linda Pettifer en de ex-vrouw van Richard Thompson; 
Linda Thompson (actrice), Linda Diane Thompson, een Amerikaanse actrice en liedjesschrijfster;